Берт, или Бёрт (), — английское имя и фамилия.

Персоналии 
 Бёрт, Александр (1884—1967) — шотландский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Бёрт, Джон (1887—1935) — шотландский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Бёрт, Сьюзан (род. 1981) — канадская кёрлингистка.
 Бёрт, Уильям (1804—1881) — английский астрономом-любитель.
 
 Берт, Эмили (род. 1975) — американская футболистка.
 Берт Лар (1895—1967) — американский актёр и комик.

Топонимы 
 Берт — маленький ударный кратер в восточной части моря Облаков на видимой стороне Луны.

Примечания